Soldados de Salamina steht für:

 Soldados de Salamina, Originaltitel des spanischen Romans Soldaten von Salamis von Javier Cercas (2001)
 Soldados de Salamina (Film), spanischer Film von David Trueba (2003)